Nouvelle Alternative (Finlande)
 Nouvelle Alternative (Macédoine du Nord)